Ле-Жарде́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Эглетон. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19092.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 85 км юго-восточнее Лиможа, в 22 км к востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 77 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 43 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 33 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 67,6 %). Из 33 активных работали 29 человек (15 мужчин и 14 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 10 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез